Le Championnat de Belgique de football D4 1974-1975 est la vingt-troisième édition du championnat de Promotion belge en tant que  national.

La fin de la saison précédente a vu huit formations rejoindre la Division 3 au lieu des quatre montants habituels. Par corollaire, quatre promus supplémentaires ont été désignés depuis les séries provinciales. Aux trois provinces ayant déjà deux montants annuels (Anvers, Brabant" et Liège) sont venus s'ajouter un second montant pour la Flandre occidentale, la Flandre orientale, le Hainaut et le Limbourg. Un avantage qui n'est pas arbitraire mais lié au nombre de clubs affiliés à l'URBSFA.

Ce nombre accru de nouveaux venus induit une réorganisation des séries. Par rapport à la saison précédente seule l'ancienne "A" devenue "D" garde la même composition, avec Arlon et Athus excentrés géographiquement. Par contre, plusieurs clubs liégeois sont versés dans une série avec des Anversois et des Limbourgeois. Une répartition que les Liégeois paient le prix fort : les quatre dernières places.

La compétition retrouve pratiquement son fonctionnement habituel, à l'exception d'un "barrage" destiné à désigner un , afin de compenser la réduction de la Division 1 de 20 à 19 équipes. Dans chaque série, c'est le  qui se retrouve "barragiste".

Dans les quatre séries se déroule un scenario relativement similaire. Deux formations dominent la compétition et se détachent, parfois talonnées par un troisième club. Un seul promu se mêle à la lutte pour les lauriers. Il s'agit d'Eeklo qui reste une menace pour Merchtem finalement sacré.

Dans la série "B", on assiste à un duel entre Nord-Limbourg et Sud-Limbourg, soit entre Bree et Beverst. Bree monte en D3 pour la première fois de son Histoire.

Seraing resiste à Heist Sportief en série "C", tandis que dans la "D", le Racing Tirlemont gagne le duel du Brabant flamand qui l'oppose au Daring de Louvain.

Pour Merchtem et Bree, c'est leur toute première montée en Division 3.

Quatre des montants sont relégués alors que deux autres doivent disputer le barrage de maintien. La Forestoise subit une deuxième descente consécutive et se retrouve en  brabançonne, dont elle était sortie en 1967.

Clubs participants 
Les noms des clubs sont ceux employés à l'époque. Les matricules renseignés en caractères gras existent encore en 2017-2018.

Série A

Localisation – Série A 

<div
style="background-color:white;border:1px solid #000000;
padding:.4em;margin:2px;">Abréviations:DEE = K. VC Deerlijk SportIZE = K. FC IzegemLOV = SK De Jeugd LovendegemZWE = VC Zwevegem Sport
</div>

Série B

Localisation – Série B 

<div
style="background-color:white;border:1px solid #000000;
padding:.4em;margin:2px;">Abréviations:A = R. Aubel FCB = R. Blégny FCF = R. Fléron FCM = R. All. Melen-Micheroux
</div>

Série C

Localisation – Série C 

<div
style="background-color:white;border:1px solid #000000;
padding:.4em;margin:2px;">Abréviations:ASH = AS Herstalienne SRMON = R. Racing FC Montegnée
</div>

Série D

Localisation – Série D

Classements & Résultats 

 Le nom des clubs est celui employé à l'époque

Classement final - Série A

Résultats des rencontres – Série A

Classement final - Série B

Résultats des rencontres – Série B

Classement final - Série C

Résultats des rencontres – Série C

Classement final - Série D

Résultats des rencontres – Série D

Tournoi pour désigner le «  Champion de Promotion » 
Le mini-tournoi organisé pour désigner le « Champion de Promotion » se déroule en deux phases. Les quatre champions s'affrontent lors de « demi-finales aller/retour ». Selon le règlement de l'époque, ni la différence de buts, ni les buts inscrits en déplacement ne sont prépondérants. Si chaque équipe remporte une manche, un barrage est organisé. La finale est prévue en une manche avec un « replay » en cas d'égalité.

Précisons que ce mini-tournoi n'a qu'une valeur honorifique et n'influe pas sur la montée. Les quatre champions de série sont promus.

Tour final des  

Afin de désigner un  éventuel, voire davantage, les équipes ayant terminé à la deuxième place de leur série s'affrontent en un mini-championnat. Chaque club rencontre une seule fois chacun de ses adversaires. Ce tournoi est joué du  au .

Le White Star Beverst gagne cette compétition mais aucune place ne se libère dans les étages supérieurs.

Tour de barrage pour désigner le  descendant 
À la suite de la création de la Ligue professionnelle (en 1974) et du passage temporaire de la Division 1 à 20 clubs, celle-ci est ramenée, pour la durée d'une saison, à 19 clubs, chaque niveau inférieur (D2, D3 et Promotion) doit donc reléguer une équipe supplémentaire. L'équipe qui termine à la quatrième place de ce barrage est contrainte de rejoindre les séries provinciales.

Les équipes disputent un mini-championnat aller/retour, du  au .

Le suspense ne prévaut guère. Etrillé à Mouscron, dès l'entame de ce tournoi Éghezée est de loin la plus faible équipe. Auteur d'une entame de championnat loupée (1 sur 12), avec seulement 7 points totalisés au premier tour, les Hesbignons ont réussi à éviter la descente directe de peu. Les "Rouges et Bleus"  font brièvement illusion dans ces barrages, en battant Athus, lors de la . Mais ils s'y inclinent lors de la rencontre suivante, arbitrée par Marcel Van Langenhove. Le descendant est connu à la clôture de la journée .

Le Sporting Club Éghezée est renvoyé en P1 namuroise. Il ne revient en Nationale que 9 ans plus tard, mais cette fois pour un bail de 8 saisons

Récapitulatif de la saison 
 Champion A: K. HO Merchtem  en Promotion (D4)
 Champion B: SK Bree  en Promotion (D4)
 Champion C: R. FC Sérésien  en Promotion (D4)
 Champion D: K. RC Tienen  en Promotion (D4)
 Dix-huitième et Dix-neuvième titre de Promotion (D4) pour la Province de Brabant
 Douzième titre de Promotion (D4) pour la Province de Liège
 Treizième titre de Promotion (D4) pour la Province de Limbourg

Admission en D3 / Relégation de D3 
Les quatre champions (Bree, HO Merchtem, Seraing et le Racing Tirlemont) sont promus en Division 3, d'où sont relégués Helzold, Puurs, le SK Roulers et Waremme.

Un an après la création de la Ligue professionnelle et du passage temporaire de la Division 1 à 20 clubs, l'élite est temporairement ramenée à 19 formations. La D2, la D3 et la Promotion s'adaptent, il y a donc un descendant supplémentaire par niveau. C'est le FC Denderleeuw qui est le  de Division 3.

Relégations vers les séries provinciales 
13 clubs sont relégués vers le  désormais appelé « Première provinciale ».

Montées depuis les séries provinciales 
12 clubs sont admis en « Promotion » () depuis le  appelé « Première provinciale ».

Débuts en Promotion 
Onze clubs évoluent pour la première fois en Promotion. Cela porte à 245 le nombre de cercles différents ayant évolué à  ce niveau. Quatre équipes ont déjà joué en séries nationales préalablement. On a dorénavant 345 cercles différents qui ont passé au moins une saison en nationale.

CS Verviétois, FC Hannutois, RC Harelbeke et FC Zwarte Leeuw ont déjà joué en nationale.

 FC Rijkevorsel est le  anversois à évoluer à ce niveau.
 Olympia FC Haacht et Ourodenberg Sport sont les  et  brabançons à évoluer à ce niveau.
 K. RC Harelbeke et Stormvogels Loppem sont les  et  flandriens occidentaux à évoluer à ce niveau.
 SK De Jeugd Lovendegem est le  flandrien oriental à évoluer à ce niveau.
 R. CS Verviétois et R. FC Hannutois sont les  et  liégeois à évoluer à ce niveau.
 Rapid SQpouwen et Kabouters Opglabbeek sont les  et  limbourgeois à évoluer à ce niveau.
 SC Éghezée est le  namurois à évoluer à ce niveau.

Changement de nom 
 Le , le FC Rijkevorsel (matricule 1124) change sa dénomination officielle et devient le FC Zwarte Leeuw (matricule 1124).

Notes

Notes

Références

Sources et liens externes 

Championnat de Belgique de football de quatrième division
D4
D4